Михайлуца:

 Михайлуца, Геннадий Петрович (род. 1946) — советский футболист; узбекский тренер.
 Михайлуца, Николай Николаевич (1921—2003) — советский футболист, хоккеист.